Yarlung Tsangpo, de bovenloop in Tibet van de rivier Brahmaputra
Yarlung-dynastie, tijdens het Koninkrijk Tubo, in Tibet
Yarlung Buchung, een Tibetaans tibetoloog.
Yarlung (rivier), een rivier in Tibet
Yar-lung, ook wel Taktsé, een kasteel in Tibet in het eerste millennium